Twiesselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Twiesselmann (1927–2021), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Günter Twiesselmann (* 1925), deutscher Ruderer